Braghiș:
 Dumitru Braghiș

 Guvernul Dumitru Braghiș

Nume de familie românești